Влади́мир Калмыко́в:
 Калмыков, Владимир Алексеевич (1927—2008) — советский и российский актёр.
 Калмыков, Владимир Иванович (1948—1995) — советский футболист.
 Калмыков, Владимир Николаевич (род. 1950) — советский и российский эстрадный музыкант (трубач).